Bosetti ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Bosetti (* 1973), italienischer Performance-Künstler, Komponist und Jazzsaxophonist
 Caterina Bosetti (* 1994), italienische Volleyballspielerin
 Giulio Bosetti (1930–2009), italienischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Hermine Bosetti (1875–1936), deutsche Koloratursopranistin und Gesangspädagogin
 Lucia Bosetti (* 1989), italienische Volleyballspielerin
 Romeo Bosetti (1879–1948), italienisch-französischer Schauspieler und Filmregisseur
 Sarah Bosetti (* 1984), deutsche Autorin, Satirikerin, Bühnenliteratin und Moderatorin